Caffarelli je priimek več oseb:
 Marie François Auguste de Caffarelli du Falga, francoski general
 Louis Marie de Caffarelli du Falga, francoski general